Амазонский коровий трупиал () — вид птиц из семейства трупиаловых. Подвидов не выделяют.

Описание 
.

Размер 
Размер амазонских коровьих трупиалов колеблется от 16 до 18 см.

Ареал 
Встречаются в Колумбии.

Среда обитания 
Представители данного вида встречаются от высоты 0 м до высоты 200 м.

Продолжительность поколения 
Продолжительность поколения амазонских коровьих трупиалов составляет 2,5 года.

Популяция 
Популяция этого вида уменьшается.

Охранный статус 
МСОП присвоил амазонским коровьим трупиалам статус «Близкие к уязвимому положению» (NT)

Примечания 

Коровьи трупиалы
Птицы Южной Америки
Эндемики Колумбии
Животные, описанные в 1829 году